Араратская Патриаршая епархия Армянской Апостольской церкви () — действующая епархия Армянской Апостольской церкви, в юрисдикцию которой входят город Ереван и  Араратская область Армении. Центром является церковь Сурб Саркис. Предводителем епархии является архиепископ Навасард Кчоян.

История 
Основание епархии датируется началом IV века, когда, после принятия Арменией христианства как государственной религии, святой Григорий Просветитель сформировал организационную структуру Армянской апостольской церкви. Согласно греческой и арабской редакциям «Истории» Агатангелоса, «святой сам построил постоянные викариаты в Айрарате – Вагаршапате, Арташате и Двине, и подчинил упомянутые города своему престолу».

На известном Арташатском собрании 449 года католикоса Овсепа Охоцмеци (441—451 гг.) историк Егише назвал епископом Айрарата. Этот порядок сохранился в течение столетий, и Араратская епархия до сих пор носит название Патриаршей, находясь под прямым управлением викария, назначаемого Католикосом всех армян.

С XV века из-за возрастающего политического значения Еревана епархия именовалась «Ереванской». В XVI—XVII веках ввиду продолжительных войн между Османской Турцией и Персией территория епархии и Армении в целом была театром военных действий, а по заключённому в 1639 году между двумя империями договору основная часть епархии ещё почти два столетия оставалась под персидским политическим господством.

См. также 

 Список епархий ААЦ
 Список армянских храмов

Примечания

Ссылки 

 АРАРАТСКАЯ ПАТРИАРШАЯ ЕПАРХИЯ / armchurch.ru (архивная копия)

Епархии Армянской Апостольской церкви
Араратская область